Australian Open 2022 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 17–30 ianuarie 2022. A fost cea de-a 110-a ediție a Australian Open și cea de-a 54-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2022. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al turneului este Kia.

Novak Djokovic și Naomi Osaka au fost campionii en-titre la simplu masculin și feminin. Novak Djokovic, de trei ori campion en-titre și cu un record de nouă titluri la Australian Open, a fost expulzat cu o zi înainte de începerea turneului, după ce ministrul australian al imigrării i-a revocat viza. Nevaccinat împotriva COVID-19, lui Djokovic i s-a acordat o derogare medicală pentru a obține viză și a participa la Grand Slam. Poliția de frontieră l-a reținut pe Djokovic la intrarea în țară la 5 ianuarie 2022 și apoi ministrul imigrației, Alex Hawke, i-a  revocat definitiv viza pentru că excepția nu era conformă cu reglementările guvernamentale federale. Naomi Osaka a fost eliminată  în turul trei de americanca Amanda Anisimova.

Câștigători

Rafael Nadal l-a învins pe Daniil Medvedev în finală câștigând titlul la simplu masculin, în a doua finală australiană ca lungime, cu o durată de 5,24 ore. A fost cel de-al doilea trofeu la Australian Open și cel de-al 21-lea titlu de Grand Slam, marcând un record istoric masculin. La vârsta de 35 de ani, a devenit al treilea jucător ca vârstă campion de Grand Slam din Open Era.  A devenit al patrulea om, după Novak Djokovic, Roy Emerson și Rod Laver, care a realizat dublu Grand Slam în carieră, și al doilea în Era Open. Nadal a devenit, de asemenea, primul om din era Open care a câștigat o finală la Australian Open după ce a pierdut primele două seturi și a stabilit un nou record pentru cea mai lungă diferență dintre titlurile Australian Open, câștigând ultima dată cu 13 ani în urmă, în 2009.

Ashleigh Barty a câștigat proba de simplu feminin fără a pierde nici un set de-a lungul turneului. Ea a câștigat al treilea titlu de Grand Slam la simplu și primul titlu la Australian Open. Odată cu această victorie, ea a devenit prima campioană a Australiei de la ultima victorie a lui Chris O'Neil în 1978. După trofeul din ianuarie de la Adelaide International, ea și-a menținut invincibilitatea sezonieră și și-a consolidat poziția de numărul unu mondial. Barty a primit trofeul de la Evonne Goolagong-Cawley, de patru ori campioană la Australian Open.

Dublul masculin a fost câștigat de perechea australiană Thanasi Kokkinakis și Nick Kyrgios, care a învins în finală o altă pereche australiană. Pentru ambii campioni a fost primul titlu de Grand Slam câștigat. Kokkinakis și Kyrgios sunt prima pereche australiană care a câștigat titlul de la The Woodies în 1997 și prima pereche care a câștigat titlul în Era Open grație unui wildcard. Finala a marcat prima finală de dublu masculin australiană la Australian Open din 1980.

Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková au devenit campioane la dublu feminin. Cuplul ceh a câștigat pentru prima dată competiția de dublu din Australia, însă este cel de-al patrulea titlu de Grand Slam, după două triumfuri la French Open și la Wimbledon.

Trofeul la dublu mixt a fost câștigat de perechea croato-franceză Ivan Dodig și Kristina Mladenovic, acesta fiind al doilea titlu comun al cuplului, după Wimbledon 2013. Mladenovic are acum opt titluri de Grand Slam la dublu feminin și mixt. Dodig a câștigat șase titluri de Grand Slam dintre care patru la dublu mixt și două la dublu masculin.

Galerie câștigători

Statistici
 Cei mai mulți ași: Daniil Medvedev – 117 / Ashleigh Barty – 45
 Cea mai rapidă servă: Nick Kyrgios – 228 km/h / Naomi Osaka – 197 km/h
 Cele mai multe duble greșeli: Maxime Cressy – 54 / Arina Sabalenka – 56
 Cel mai bun procent de puncte câștigate la primul serviciu: Marin Cilic – 86% / Ashleigh Barty – 82%
 Puncte câștigate prin returnarea primului serviciu: Daniil Medvedev – 187 / Iga Swiatek – 117
 Puncte câștigate prin returnarea celui de-al doilea serviciu: Rafael Nadal – 136 / Danielle Collins – 103
 Cele mai multe break-uri: Rafael Nadal – 33 / Danielle Collins – 29

Campioni

Simplu masculin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2022 – Simplu masculin

Simplu feminin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2022 – Simplu feminin

Dublu masculin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2022 – Dublu masculin

Dublu feminin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2022 – Dublu feminin

Dublu mixt
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2022 – Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Scaun cu rotile

Juniori

Premii în bani
Premiile totale în bani de la Australian Open pentru 2022 au crescut cu 4,5%, până la un record de 75.000.000 A$.

1Premiul în bani pentru calificare a fost și premiul în bani din runda de 128.
*per echipă

Referințe

Legături externe
 Australian Open official website

 
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022